S-IVB — американская ракетная ступень. Применялась на ракете-носителе Сатурн IB как вторая и на ракете-носителе Сатурн-5 как третья ступень. На Сатурне IB использовалась для выведения полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. На Сатурне V во время лунных полетов запускалась дважды: первый раз для довыведения космического корабля Аполлон на опорную орбиту вокруг Земли, второй — для вывода Аполлона на траекторию к Луне. Производилась компанией «Дуглас» (с 1967 г. — компанией «Мак-Доннэл Дуглас»).

История 
S-IVB являлась развитием второй ступени  ракеты-носителя Сатурн-1, которая была непропорционально меньше первой ступени Сатурна I и была заменена на большую ступень S-IVB на ракете-носителе Сатурн IB. Первоначально НАСА планировало для лунных полётов схему с ракетой-носителем , в которой командный и сервисный модули корабля Аполлон оставались бы на лунной орбите, а садился и взлетал с Луны лунный модуль. S-IVB предполагалось использовать на ней как третью ступень, поэтому индекс в ступенях S-IV и S-IVB именно 4, но инженеры посчитали, что полезная нагрузка Сатурн C-4 на траекторию к Луне, составляющая 30 тонн, недостаточна для осуществления лунной экспедиции, и выбрали для полета на Луну ракету-носитель Сатурн-5 с полезной нагрузкой на траекторию к Луне 47 тонн. У Сатурна V первая и вторая ступени увеличены по сравнению с Сатурном C-4, а третья ступень осталась той же, S-IVB.

S-IVB нёс  килограммов жидкого кислорода ( литров) и  килограммов жидкого водорода ( литров).

Неиспользованная ступень S-IVB была переоборудована в корпус космической станции Скайлэб.

Во время полёта Аполлон-12 предполагалось, что S-IVB будет выведена на гелиоцентрическую орбиту, но из-за нештатного пуска двигателей её орбита стала квазистабильной. "Потерявшаяся" ступень была обнаружена и зарегистрирована в качестве астероида J002E3 в 2002 году. Лишь позже дополнительные исследования показали наличие на поверхности "астероида" диоксида титана, использовавшегося NASA в составе краски, которой они покрывали ступени ракет, что и стало доказательством того факта, что J002E3 не имеет никакого отношения к каменным астероидам. 

Во время полетов Аполлон-13, -14, -15, -16, -17 S-IVB выводилась на траекторию столкновения с Луной и при столкновении ступени с Луной за счёт кинетической энергии её движения происходил взрыв, влияние которого на Луну регистрировалось сейсмической аппаратурой, оставленной предыдущими экипажами. Эти данные позволили изучить внутреннее строение Луны.

Вторые ступени проектируемых про программе Созвездие ракет носителей Арес-1 и Арес-5 обладают сопоставляемыми характеристиками, имеют модифицированный вариант двигателя J-2, J-2X и выполняют те же функции, что и S-IVB соответственно на Сатурн-1 и Сатурн-5.

Три варианта ступеней S-IV/S-IVB

Построенные ступени

Примечания

Ссылки 

 Marshall Space Flight Center, Apollo Systems Description Volume II — Saturn Launch Vehicles, 1st Feb. 1964
 Ступени ракет-носителей Сатурн
 Apollo Saturn Reference Page

Программа «Аполлон»
Космонавтика США